W Polsce 
 Krusin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo 
 Krusin – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Krusin – gromada w powiecie chełmińskim